Marta García puede referirse a:
 Marta García Renart (1942-), pianista, compositora, y docente mexicana;
 Marta García-Matos (1973-), física, divulgadora científica y escritora española;
 Marta García Aller (1980-),  profesora, periodista y escritora española;
 Marta García López (2000-), piloto de automovilismo española.
 Marta García Peñate (1949-2017), primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba.